Der Scottish League Cup wurde 1953/54 zum 8. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 8. August 1953 und endete mit dem Finale am 24. Oktober 1953 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete der FC Dundee in den Wettbewerb der sich im Vorjahresfinale gegen den FC Kilmarnock durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel traf der FC East Fife auf Partick Thistle. Die Fifers erreichten nach 1948 und 1950 zum dritten Mal das Endspiel im Ligapokal. Die Jags aus Glasgow zogen erstmals in das Endspiel ein. Die Fifers gewannen das Finale mit 3:2. In der schottischen Meisterschaft wurde East Fife Sechster, die Jags Dritter.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1953.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1953.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1953.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1953.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1953.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1953.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1953.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1953.

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 12. September 1953. Die Rückspiele fanden am 16. September 1953 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 10. Oktober 1953.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Scottish League Cup 1953/54 bei statto.com (englisch)

1953/54
Fußballsaison 1953/54